Clapham Junction může znamenat:

 Clapham Junction (nádraží) – železniční stanice v Londýně
 Clapham Junction (Malta) – prehistorická pamětihodnost na Maltě
 Clapham Junction (film) – britský film z roku 2007